MI16, Mi-16, Mi 16 peut faire référence à:

 Mil V-16, un hélicoptère soviétique
 MI16, la section n°16 de la Direction du renseignement militaire
 l'ancien  congressionnel du Michigan